

Nobili

Baroni di Cadzow e conti di Arran
James Hamilton, quinto barone di Cadzow (prima del 1397-1440 circa)
James Hamilton, sesto barone di Cadzow e creato primo lord Hamilton (1415 circa – 1479), figlio del precedente
James Hamilton secondo lord Hamilton, creato primo conte di Arran (1475 circa – 1529), figlio del precedente
James Hamilton, secondo conte di Arran e duca di Châtellerault tra il 1548 e il 1559 (1516 circa – 1575), figlio del precedente
James Hamilton, terzo conte di Arran (1533/1538-1609), figlio del precedente
James Hamilton quarto conte di Arran e secondo marchese di Hamilton, creato primo conte di Cambridge (1589-1625), figlio del fratello minore del terzo conte di Arran, John Hamilton

Duchi di Hamilton
James Hamilton, terzo marchese di Hamilton e secondo conte di Cambridge, creato primo duca di Hamilton (1606-1649), figlio del secondo marchese di Hamilton
James Hamilton, quarto duca di Hamilton e creato primo duca di Brandon (1658-1712), figlio di Anne Hamilton, a sua volta figlia ed erede di William Hamilton, fratello del precedente
James Hamilton, quinto duca di Hamilton e secondo duca di Brandon (1703-1743), figlio del precedente
James Hamilton, sesto duca di Hamilton e terzo duca di Brandon (1724-1758), figlio del precedente
James Hamilton, settimo duca di Hamilton e quarto duca di Brandon, divenuto inoltre per eredità quarto marchese di Douglas (1755-1769), figlio del precedente

Conti e duchi di Abercorn
James Hamilton, primo conte di Abercorn (1575-1618), figlio di Claud Hamilton, primo lord Paisley, quarto figlio del secondo conte di Arran
James Hamilton, secondo conte di Abercorn e secondo lord Paisley (1604-1670), figlio del precedente (ebbe anche un figlio omonimo, premorto al padre)
James Hamilton, sesto conte di Abercorn (1661-1734), figlio del colonnello James Hamilton (1620 circa-1673), a sua volta figlio di George Hamilton, quarto figlio del primo conte di Abercorn e creato baronetto di Donalong (1607-1679)
James Hamilton, settimo conte di Abercorn (1686-1744), figlio del precedente
James Hamilton, ottavo conte di Abercorn e creato visconte Hamilton (1712-1789), figlio del precedente
James Hamilton (1811-1885), I duca di Abercorn, politico britannico
James Hamilton (1838-1885), II duca di Abercorn, politico britannico
James Hamilton (1869-1953), III duca di Abercorn, politico britannico, governatore dell'Irlanda del Nord

Conti di Clanbrassil
James Hamilton, primo conte di Clanbrassil (1694-1758)
James Hamilton, secondo conte di Clanbrassil (1730-1798)

Altri nobili
James Hamilton di Finnart (1495-1540), figlio illegittimo del primo conte di Arran, legittimato nel 1512
James Hamilton, primo visconte Claneboy (1560-1644)
James Hamilton, terzo barone di Strabane (1633-1655), figlio di Claud Hamilton, secondo barone di Strabane, a sua volta terzo figlio del primo conte di Abercorn
James Hamilton (1620-1673), figlio di George Hamilton, I baronetto di Donalong
James Hamilton, quarto barone di Dalzell (1938-2006)
James Douglas-Hamilton, undicesimo conte di Selkirk (nato nel 1942), secondo figlio di Douglas Douglas-Hamilton, quattordicesimo duca di Hamilton (1903-1973)

Altri persone

Regno Unito
James Hamilton (morto nel 1580), vescovo di Argyll, in Scozia, divenuto protestante, figlio illegittimo del primo conte di Arran
James Hamilton of Bothwellhaugh and Woodhouselee (morto nel 1581), assassinò nel 1570 Giacomo Stewart conte di Moray
James Hamilton (1610-1674), vescovo di Galloway della Chiesa episcopale scozzese
James Hans Hamilton (1810-1863), membro della Camera dei Comuni per la contea di Dublino
James Hamilton,  (nato nel 1858), calciatore nordirlandese
James Hamilton,  (nato nel 1901), calciatore scozzese
James Hamilton, (data di nascita non nota), calciatore scozzese
James Hamilton, (1900-1988) canottiere
James Hamilton (1918-2005), politico scozzese

Irlanda
James Hamilton (fisico) (1918-2000), matematico e fisico teorico irlandese

Stati Uniti
James Hamilton (1710-1783), sindaco di Filadelfia e luogotenente-governatore dello stato della Pennsylvania
James Hamilton, Jr. (1786-1857), governatore dello stato della Carolina del Sud
James Alexander Hamilton (1788-1878), segretario di Stato sotto il presidente degli Stati Uniti d'America Andrew Jackson
James A. Hamilton (1876-1950), segretario di Stato nello stato di New York 1923-1924 
Neil James Hamilton (1899-1984), attore
James Hamilton, fotografo
James D. Hamilton (nato nel 1954), economista

Nuova Zelanda
James Hamilton (nato nel 1989), snowboarder, ha partecipato alle Olimpiadi invernali del 2010 a Vancouver